Guenduláin est un nom propre espagnol qui peut se référer à :

Toponymes

Espagne

Communauté forale de Navarre 
 Guenduláin, localité actuellement dépeuplée, de la municipalité de la Cendea de Cizur, située dans le Bassin de Pampelune, sur le Camino navarro ;
 Guenduláin, localité et concejo d'Odieta ;
 Gendulain en basque ou Guenduláin en espagnol est un village situé dans la municipalité d'Esteribar.